Temple de la Paix, sur le Forum de la Paix à Rome
Temple de la Paix à Cardiff
Temple pour la Paix, un projet de construction de la congrégation bouddhiste de Vajradhara-Ling en Normandie.
Temple de la paix, ballet (Jean-Baptiste Lully)
Le temple de la Paix du peintre Pablo Picasso dans la chapelle du château de Vallauris depuis 1959.